McCarthy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Patrick Martin McCarthy
 Michael Gerard McCarthy